Psara (gemeente), een Griekse gemeente
Psara (eiland), een Grieks eiland in de Egeïsche zee
Psara (plaats), een plaats in deze gemeente
Psara (oorlogsschip), een Grieks oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog
Psara (F-454), een Grieks fregat dat sinds 1994 in de vaart is
Psara (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de grasmotten